Группу 7 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Австрии, Азербайджана, Германии, России, Фарерских островов и Финляндии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию, а команда, занявшая второе место, оказавшись в четвёрке лучших команд, занявших вторые места примет участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 7 

{|
|-
|

|

|}

Результаты 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
9 мячей

  Михаэль Грегорич

7 мячей

  Дэви Зельке

5 мячей

  Максимилиан Арнольд

  Макс Майер

  Лерой Сане

3 мяча

  Алессандро Шёпф

  Рамиль Шейдаев

  Фредрик Лассас

2 мяча

  Кевин Фризенбихлер
  Керем Бенке
  Махир Мадатов
  Тимо Вернер

  Серж Гнабри
  Леон Горецка
  Йозуа Киммих
  Алексей Евсеев

  Илья Зуев
  Вахид Хамбо
  Моштаг Ягуби

1 мяч

  Доминик Выдра
  Никола Доведан
  Флориан Гриллич
  Филипп Линхарт
  Илли Саллахи
  Луис Шауб
  Кристиан Шойссенгейер
  Арнель Якупович
  Эльшан Абдуллаев
  Максад Исаев
  Рахиль Мамедов

   Азер Салахлы
  Юлиан Брандт
  Никлас Зюле
  Левин Озтунали
  Яник Хаберер
  Дмитрий Баринов
  Игорь Безденежных
  Максим Карпов
  Николай Комличенко
  Виталий Лысцов
  Максим Палиенко

  Андрей Панюков
  Александр Ташаев
  Гестур Богасон-Дам
  Ари Йонссон
  Хакун Эдмундссон
  Микко Вийтикко
  Дэниэл О'Шонесси
  Йоэль Меро
  Симон Скрабб
  Яссе Туоминен

Автоголы

  Рагнар Наттестад (в матче с Германией)

  Тейтур Ольсен (в матче с Финляндией)

  Саули Вяйсянен (в матче с Германией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017